«Трагедия Макбета» () — американский художественный фильм 2021 года, снятый Джоэлом Коэном по собственному сценарию на основе трагедии «Макбет» Уильяма Шекспира.

Сюжет 
Три ведьмы предсказывают высокопоставленному шотландскому дворянину лорду Макбету восхождение на трон. Он планирует узурпировать королевскую власть любой ценой.

В ролях 
 Дензел Вашингтон — лорд Макбет
 Фрэнсис Макдорманд — леди Макбет
 Берти Карвел — Банко
 Брендан Глисон — король Дункан
 Кори Хокинс — Макдуф
 Мозес Инграм — леди Макдуф
 Лукас Баркер — Флинс
 Гарри Меллинг — Малькольм
 Ральф Айнесон — капитан
 Брайан Томпсон — убийца
 Шон Патрик Томас — Монтейт
 Кэтрин Хантер — ведьмы
 Алекс Хасселл — Росс
 Стивен Рут

Производство 
Съёмки начались в Лос-Анджелесе в феврале 2020 года.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

 
 Официальный сценарий

Фильмы-драмы США
Фильмы, спродюсированные Скоттом Рудином
Фильмы A24
Фильмы, производство которых было приостановлено из-за пандемии COVID-19
Экранизации «Макбета»
Оригинальные фильмы Apple TV+